Сан Венансио има више значења:

 Сан Венансио (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Венансио (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Венансио (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Венансио (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Венансио (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику